A 2022-es US Open női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehetett részt a háromfordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, augusztus 23–26. között került sor.

A selejtezőben a magyar versenyzők közül a világranglistán elfoglalt helye alapján Udvardy Panna és Jani Réka Luca szerzett jogot az indulásra, mindketten kiemeltként. A továbbjutás egyikőjüknek sem sikerült, Udvardy Panna az első körben, Jani Réka Luca a második körben esett ki. Bondár Anna és Gálfi Dalma közvetlenül a főtáblán indulhatott.

Kiemeltek

Továbbjutók

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

N1S